Saint-Camille – miejscowość w Burkinie Faso, w prowincji Kossi
 Saint-Camille – miejscowość w Kanadzie, w Quebecu